Villamena steht für:

 Villamena (Granada), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Granada

Villamena ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Villamena (1564–1624), italienischer Kupferstecher